Уалинка може да се отнася за:

 Уалинка – осетинско име
 Уалинка – кратер на Венера